Cornelis (Cor) Goldschmeding (* 7. Juli 1927; † 5. Februar 1995) war ein niederländischer Schachkomponist.

Leben 
Goldschmeding studierte Wirtschaftswissenschaften in Amsterdam. Danach arbeitete er für die Handelskammer, zunächst als Adjunkt in Amsterdam, zuletzt in Arnhem als Sekretar (Direktor). Er war im Vorstand des Nederlandse Bond van Probleemvrienden und Präsidiumsmitglied der PCCC.

Schachkomposition 
Goldschmeding publizierte seine erste Aufgabe mit 12 Jahren. Sein Gesamtwerk umfasst etwa 700 Schachaufgaben, ein Großteil davon Zweizüger. Sehr erfolgreich war Goldschmeding aber auch mit Dreizügern sowie gelegentlich mit Mehrzügern, Hilfsmatts und Märchenschachaufgaben. 1958 wurde er zum Internationalen Preisrichter für Schachkomposition ernannt.
Großmeister für Schachkomposition war er seit 1988. Typisch für sein Schaffen ist nachfolgende Aufgabe.

Verführung:
1. Sexd4? (droht 2. Lf3 matt)
1. … Te2 2. Sc3 matt
1. … Txf2 2. Se6 matt
1. … Tf7 2. Sxc2 matt
1. … Df8 2. Sd6 matt
aber  1. … hxg3!
Lösung:
1. Sbxd4! (droht 2. Lf3 matt)
1. … Te2 2. Dc6 matt
1. … Txf2 2. Sb5 matt
1. … Tf7 2. Sg5 matt
1. … Df8 2. Sxc2 matt
1. … d2 2. Lxc2 matt
1. … exd4 2. Txd4 matt
Batterieauswahl mit vier Mattwechseln und zweimal Rückkehr im Mattzug.

Satzspiel:
1. … Ta4/Ta3/Ta2/Ta1/Ta6/Tg5 2. Dg5 matt [A]
1. … Tf5 2. Dh6 matt [B]
Verführung:
1. Dg4+? Tg5 2. Dxg5 matt [A] scheitert an 1. … Kxf6!
Lösung:
1. Sd5! (droht 2. Df7 matt)
1. … Kh5 2. Dg5 matt [A]
1. … Kh7 2. Dh6 matt [B]

Literatur 
 Eeltje Visserman: Drs. C. Goldschmeding. Nederlandse Bond van Probleemvrienden, Den Haag 1976.

Weblinks 
 
 Kurzporträt von Cornelis Goldschmeding (niederländisch)

Einzelnachweise 

Schachkomponist
Niederländer
Geboren 1927
Gestorben 1995
Mann